PPU puede hacer referencia a:

 Placas vehiculares de Chile, por ser las siglas de Placa Patente Única; o
 Physics processing unit.

Siglas